Бако — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1924) — нигерийский политик, губернатор штата Кано.
 Бако, Бриджит (род. 1967) — канадская актриса.
 Бако, Григорий Александрович (1874—1951) — русский офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения, полковник.
 Бако, Золтан (род. 1951) — венгерский каноист, бронзовый призёр Олимпиады-1976.
  (род. 1985) — новокаледонский футболист.
 Бако, Мишель (1924—2019) — пилот французской авиакомпании Air France.
  (род. 1946) — венгерский пятиборец, серебряный призёр Олимпиады-72.
  (род. 1972) — американский бейсболист.
  (род. 1945) — словацкий политик, член европарламента.
  (род. 1976) — камерунский футболист.
  (род. 1986) — венгерский деятель культуры.
 Бако, Ярослав (род. 1964) — польский футболист.
  (род. 1962) — нигерийский политик, губернатор штата Аква-Ибом.

Топоним 
  — город на северо-западе Кот-д’Ивуара
  — город в центральной Эфиопии
  — уорэда в регионе Оромия в Эфиопии
  — уорэда в регионе Народов и народностей юга в Эфиопии
  — деревня в области Кара в северном Того
  — аэропорт в Эфиопии рядом с городом Джинка
  — ударный кратер на Луне
  — один из четырёх округов провинции Восточный Миндоро Филиппин
 Бако (Хулойский муниципалитет) — населённый пункт в Грузии в Хулойском муниципалитете

Другое 
 Бако — бренд ручного инструмента
 Бако — национальный парк в Малайзии
  — стадион в городе Минна в Нигерии
 Бесси-Бако — тропический циклон в Индийском океане в декабре 2001 года
  — японская электронная игрушка, представляющая собой кубик с экраном, в который вставляется палец.
 бако — по-японски ящик, коробочка
  — кельтский бог
  — гибридный сорт винного красного винограда
  — футбольный клуб в Новой Каледонии
  — оригинальный тип грузовых кораблей, используемых для грузоперевозок между Европой и Африкой

См. также 
 Фьюриус Бэйко — аттракцион в Испании
 Бако и фано